Berles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Berles-Monchel, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Berles-au-Bois, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,